Юрий Юрьевич (ум. между 1220 и 1228) — удельный князь муромский
 Юрий Юрьевич (князь слуцкий) (ок. 1531—1578) — удельный князь Слуцкий
 Юрий Юрьевич Олелькович-Слуцкий (1559—1586) — удельный князь Слуцкий, сын предыдущего